Quattro unità dell'United States Navy sono state battezzate USS San Diego, in onore dell'omonima città della California.

 – originariamente l'incrociatore corazzato California (ACR-6)
 – incrociatore leggero classe Atlanta entrato in servizio nel 1942 che partecipò alla Guerra del Pacifico, in disarmo nel 1946
 – combat store ship in servizio tra il 1969 ed il 1997
 – Landing Platform Dock classe San Antonio, varata nel 2010